Rojo Pasaporte es el nombre del primer DVD de la banda mexicana Rojo, lanzado en 2005. Emmanuel Espinosa, Juan Shimabukuro y Martín Maisonave fueron los encargados de la dirección y producción del material. Las grabaciones comenzaron en enero del 2005 en Argentina, en pleno Tour Independencia.

Contenido
 Revolución.(En Vivo)
 Con Todo.(En Vivo)
 Soy Tuyo Hoy.(En Vivo)
 Dios Manda Lluvia.(Bonus Track)
 Aleluya.(Bonus Track)
 Ok (Detrás de cámaras)
 Brillare.(Videoclip)
 Prefiero.(Videoclip)
 Soy Tuyo Hoy.(Unplugged)
 El Amor Esta Aquí.(Unplugged)
 Historia de la Banda.(Entrevista)
 Perfiles.(Entrevista)
 Rojo.(Discografía)
 Serie "24.7"(Discografía)
 Tú Reinas.(Discografía)
 Día de Independencia.(Discografía)
 Galería de Fotos.
 ReyVol records.(Bonus)
 Bloopers.(Bonus)

Referencias
 http://www.libreriapandevida.com/dvds/rojo-pasaporte-dvd_719.htm

Álbumes de México de 2005
Álbumes en vivo de 2005
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español